Bonding (engl. ‚Bindung‘) steht:

 in der Psychotherapie für ein Konzept, siehe Bonding (Psychotherapie)
 für den ehrenamtlichen Verein Bonding-Studenteninitiative e.V.
 in der Entwicklungspsychologie für den ersten, Bindung stiftenden Kontakt zwischen Mutter und Neugeborenem, siehe Bindungstheorie
 in der Suchttherapie den frühen Kontakt zwischen Droge und Abhängigem, siehe Substanzverlangen
 in der Zahnmedizin für ein Verfahren der Füllungstherapie, siehe Bonding (Zahnmedizin)
 in der Mode für eine Art der Extensions, siehe Haarverlängerung
 in der Informatik für das Zusammenfassen von mehreren physischen zu einer logischen Netzwerkverbindung, siehe Bündelung (Datenübertragung)
 in der Farbmitteltechnik ein Verfahren zur Einarbeitung von Effektpigmenten in Pulverlacke, siehe Pulverlack#Besonderheiten bei der Zugabe von Effektpigmenten
 Bonding (Fernsehserie), amerikanische Fernsehserie

Siehe auch
 Bonden (Mikroelektronik)
 Bondage (SM)

sv:Bond (olika betydelser)